Attus elegans est un synonyme attribué à deux espèces d'araignées :
 Attus elegans Hentz, 1846 est synonyme de Tutelina elegans (Hentz, 1846) ;
 Attus elegans Nicolet, 1849 nec Hentz, 1846 est synonyme de Thiodina nicoleti Roewer, 1951.

Synonyme d'espèce d'araignées (nom scientifique)
Salticidae